Космическое путешествие — один из основных научно-фантастических мотивов.
 "Космическое путешествие" - зал СПб планетария.

См. также 
 Большое космическое путешествие (значения) — научно-фантастический фильм и книга.

См. также
 Космический туризм
 Космический полёт
 Планетарий 
 Межзвёздный полёт
 Космическая опера